Black Mountains může být:

 Black Mountains (Wales) – pohoří ve Walesu
 Black Mountains (Arizona) – pohoří v Arizoně
 Black Mountains (Kalifornie) – pohoří v Kalifornii

Související články 
 Black Mountain
 Black Mountain College – škola